Příjmení Mazoch, Mazochová nosí více různých osobností:

 Jan Mazoch (* 1985), český skokan na lyžích
 Jiří Mazoch (* 1900), český skokan na lyžích

Masoch 
 Leopold von Sacher-Masoch

Související články 
 Mazovsko

Česká příjmení